

Братський — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Братський — селище, Ілецький район, Оренбурзька область